Bobrov – cittadina dell'Oblast' di Voronež in Russia
 Bobrov – località del Distretto di Námestovo in Slovacchia
 Vsevolod Mikhailovič Bobrov – calciatore sovietico
 18321 Bobrov – asteroide della fascia principale